Campbell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Campbell County (Georgia), siehe Fulton County (Georgia)
 Campbell County (Kentucky)
 Campbell County (South Dakota)
 Campbell County (Tennessee)
 Campbell County (Virginia)
 Campbell County (Wyoming)